|}
Die Bahnstrecke Cravant-Bazarnes–Dracy-Saint-Loup ist eine Nord-Süd-gerichtete, 116 km lange, eingleisige Bahnstrecke der SNCF in Frankreich. Sie ist heute größtenteils stillgelegt; nur der nördlichste, 19 km lange Abschnitt bis Avallon wird von der Bahnstrecke Laroche-Migennes–Cosne, die Anschluss sowohl an die Bahnstrecke Paris–Marseille im Norden, als auch an die Bahnstrecke Les Aubrais-Orléans–Montauban-Ville-Bourbon im Osten hat, bedient.

Geschichte 

Die Initiative zum Bau ging von der Chemin de fer de Paris à Orléans (P.O.) aus, die zu dieser Zeit stark prosperierte und ringsum zahlreiche weitere Strecken betrieb oder projektierte. Der Konzessionsvertrag für den nördlichen Teil bis Maison-Dieu in der Gemeinde Guillon (Yonne) mit dem Ministerium für Landwirtschaft, Handel und öffentliche Arbeiten wurde am 1. Mai 1863 unterzeichnet, am 11. Juni genehmigt und am 2. September auch für den Personenverkehr vorgesehen. Maison-Dieu war Trennungsbahnhof zur Bahnstrecke Maison-Dieu aux Laumes-Alésia, die zeitgleich ebenfalls konzessioniert wurde. Die Eröffnung dieser Teilstrecke erfolgte zu zwei Terminen. Am 20. Oktober 1873 ging der Abschnitt bis Avallon in Betrieb, knapp drei Jahre später, am 19. Juli 1876 der zweite Abschnitt.

Der südliche Teil von Maison-Dieu und Dracy-Saint-Loup wurde erst 12 Jahre später beantragt und konzessioniert. Die Eröffnung fand am 23. August 1882 statt.

Mit Inbetriebnahme der LGV Sud-Est im Winter 1994/ 95 wurde die Bahnstrecke einer starken Konkurrenz ausgesetzt, ermöglicht diese Reisenden eine wesentlich schnellere Verbindung nach Paris oder Marseille. Ihr Haltepunkt Creusot TGV ist nur wenige Kilometer entfernt und wird mit Zubringerbussen bis zur Bezirkshauptstadt Autun erschlossen. Entsprechend wurde die Frequenz deutlich reduziert. Avallon–Autun hatte jetzt nur noch eine Direktfahrt täglich nach Paris. Offenbar war dies von der SNCF auch so gewollt, da im Fahrplanauskunftsystem TGV- und Autocar-Verbindungen bevorzugt angezeigt wurden.

Am 10. Oktober 2011 wurde der Personenverkehr zwischen Avallon und Dracy-Saint-Loup eingestellt. Vor Inbetriebnahme der LGV-Strecke fuhren in Summe Millionen von Fahrgästen gen Paris, 2008 befuhren diesen Abschnitt nur noch zwei Zugpaare, am Ende waren es noch 50 Personen täglich. Ein lokaler Bahnbetreiber sollte für die Verkehrssicherheit für die wenigen, vor allem Holztransporte des Werks La Roche-en-Brenil sorgen, die weiterhin stattfanden, doch fand sich niemand dazu bereit und der Verkehr wurde eingestellt, die Sicherheitseinrichtungen wie Bahnschranken abgebaut. Eine Wiederaufnahme des Betriebs ist unwahrscheinlich, zumal auf der ehemaligen Bahnstrecke Étang–Santenay ein kombinierter Fuß- und Radweg eingerichtet worden ist, der bis Étang-sur-Arroux verlängert werden soll.

Nach dem Entwurf eines Planungsvertrags zwischen dem Staat und SNCF gehört diese Bahnstrecke zu drei Strecken, die ausschließlich von der TER Bourgogne genutzt werden, weil keine Güteranlieger vorhanden sind. Danach besteht vor allem Verkehr zwischen Autun und Paris und weniger in der Region mit Ausnahme der Kantonshauptstadt Saulieu.  Der Versorgungsgrad von weniger als 25 % legt die Umstellung des Personenverkehrs auf die Straße nahe. Der Bestand dieses Streckenrestes ist also keineswegs gesichert.

Einzelnachweise

Weblinks 

Bahnstrecke in Bourgogne-Franche-Comté